Křivský je české příjmení:

 Ladislav Křivský (1925–2007), astronom
 Milan Křivský viz Milan Pitkin, herec a komik
 Pavel Křivský (1912–1989), archivář a historik
 Zdeněk Křivský (1941) – český chemický inženýr, politik